McCarron ist der Name folgender Personen:

 Bob McCarron (* 1950), als Dr. Bob bekannter australischer Spezialeffektkünstler, Maskenbildner und Rettungssanitäter
 Chloe McCarron (* 1997), nordirische Fußballspielerin
 Frank McCarron (1943–2021), schottischer Fußballspieler
 Jill McCarron (* ≈1970), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Michael McCarron (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Owen McCarron (1929–2005), kanadischer Cartoonist
 Scott McCarron (* 1965), US-amerikanischer Golfer

Siehe auch:

 (21698) McCarron, im Jahr 1999 entdeckter Asteroid aus dem Hauptgürtel